Hampartzoum Kévorkian, né en 1902-1980 à Sivas en Turquie, naturalisé français, ouvrier raffinerie de sucre Saint-Louis, Marseille.
Aram Kevorkian (né en 1982), joueur professionnel de hockey sur glace français.
 François Kevorkian (1954-), DJ new-yorkais d'origine française.
Jack Kevorkian (1929-2011), pathologiste américain.
Raymond Kévorkian (1953-), historien français.

Homonymie de patronyme